Ен може да се отнася за:
 Реки във Франция
 Ен (приток на Оаз)
 Ен (приток на Рона)
 Департаменти във Франция
 Ен (Пикардия)
 Ен (Рона-Алпи)